Державний гімн Чеченської Республіки () — офіційний гімн Чеченської Республіки, поряд з прапором і гербом є одним з офіційних державних символів Чечні — суб'єкта Російської Федерації. Заявляється, автором тексту даного гімну є перший президент Чеченської Республіки Ахмат Абдулхамович Кадиров (1951—2004). Автор музики — відомий чеченський композитор та педагог Умар Ахматсултанович Бексултанов (1937—2014).

Цей гімн прийнятий і затверджений 28 липня 2010 як офіційний гімн Чечні. До цього, у республіки, на відміну інших республік, не було свого гімну. Самопроголошена Чеченська Республіка Ічкерія (Нохчийчоь) мала власний гімн під назвою «Свобода або смерть!».

Офіційний текст гімну чеченською мовою 

Символіка Чеченської Республіки
Чечня
Гімни Росії